Featuring Freshness è una compilation del gruppo Insane Clown Posse.

Tracce 
Disco 1 Family
 Lady In A Jaguar
 Put It Down
 Keep It Wicked
 The Party
 Marsh Lagoon
 Gang Related
 The Gathering
 Birthday
 This Bitch
 Always Fuckin With Us
 Whoop!
 I Don't Care
 Nightline
 Hound Dogs
 Kept Grindin
Disco 2 Homies
 I Shot A Hater (Remix)
 House of Mirrors
 Dead End
 Bitches
 Nobody Move
 Is That You? [Remix]
 The Shaggy Show
 Truth Dare
 Mad House
 Out There
 Swallow This Nut
 Let's Toast
 Underground Hot Street Banger
 Danger Party
 Surviving The Game

Collegamenti esterni